Capitol har flere betydninger:

Kapitol – en af Roms syv høje.
United States Capitol – den bygning i Washington D.C. som huser USA's parlament, USAs Kongres, som består af Senatet og Repræsentanternes Hus.
Capitol Hill – den bakke i Washington D.C., som United States Capitol ligger på.
State capitol – betegner lokalregeringen i hver af USA's delstater.
Capitol Records – amerikansk pladeselskab, ejes af EMI.